Crni krug, najviši vrh brda Opora
Crni krug (arheološko nalazište)
Crni krug (gradina), željeznodobna gradina kod Sv. Filipa i Jakova

Izvori